Slotte ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Slotte (1900–1983), finnlandschwedischer Schiffbauingenieur
 Pamela Slotte (* 1973), finnlandschwedische Rechts- und Religionswissenschaftlerin